Первитино — деревня в Старицком районе Тверской области, входит в состав Степуринского сельского поселения.

География 
Деревня расположена на берегу реки Ржать в 15 км на юго-запад от центра поселения деревни Степурино и в 40 км на юго-восток от райцентра города Старицы.

История 
В 1757 году в селе была построена каменная Казанская церковь с 3 престолами.

В конце XIX — начале XX века село входило в состав Первитинской волости Зубцовского уезда Тверской губернии. 

С 1929 года деревня входила в состав Романовского сельсовета Старицкого района Ржевского округа Западной области, с 1935 года — в составе Калининской области, с 1994 года — в составе Романовского сельского округа, с 2005 года — в составе Степуринского сельского поселения.

Население

Достопримечательности 
В деревне расположена недействующая Церковь Казанской иконы Божией Матери (1757).

Примечания 

Населённые пункты Старицкого района